Tân Định (Bến Cát), in Bình Dương
 Tân Định (Tân Uyên), in Bình Dương
 Tân Định (Ho Chi Minhstad)
 Tân Định (Kiên Giang)